Jméno a příjmení Jiří Havránek má více nositelů:

 Jiří Havránek (fotbalista) (* 1987) – český fotbalový brankář
 Jiří Havránek (politik) (* 1992) – český politik, poslanec PSP ČR